Nama – miasto w Mikronezji
 Nama – grupa etniczna w Namibii i RPA
 język nama
 Nama – rodzaj roślin ogórecznikowatych